

Patronymes 
Noskov (masculin ; ) ou Noskova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ivan Noskov (1988-), athlète russe, spécialiste de la marche
 Luiza Noskova (1968-), biathlète russe
 Nikolaï Noskov (1956-), chanteur et musicien russe
 Serge Noskov (1956-), compositeur russe
 Věra Nosková (1947-), journaliste et écrivain tchèque

Patronyme russe